Lego Nexo Knights é uma série americana de televisão baseado nos brinquedos Lego, que faz parte do tema LEGO Castle.

Enredo 
A série descreve as aventuras dos cinco jovens cavaleiros tecnológicos: Clay, Aaron, Lance, Macy  e Axl que protegem o Reino de Knighton contra os terríveis  monstros de Jestro, o jovem bobo da corte feitiçado pelo Livro dos Monstros, e seu exército aterrorizante de monstros de lava. Jovens cavaleiros precisam da ajuda do holograma Merlok 2.0, Robin, Ava.

Personagens

Nexo Knights 
Os Nexo Knights são os defensores de Knighton. Eles combatem os exércitos de Jestro e Monstrox. Entre os membros dos Nexo Knights estão:
 Clay Moorington - Clay é o líder dos Nexo Knights. Clay vive pelo código do Cavaleiro, dedicado a ser o melhor cavaleiro que ele pode (tendo sonhado desde que era um jovem órfão). Seu estilo rigorosamente regimentado ocasionalmente o faz brigar com seus colegas cavaleiros, particularmente com Lance, o mais descontraído. Sua armadura é azul e sua crista mostra um falcão (ou talvez uma águia), e sua arma de assinatura é uma espada Claymore. Na terceira temporada, Clay é afetado pela magia negra da Nuvem de Monstrox que está transformando-o em pedra, fazendo ele e Merlok 2.0 encontrar um sucessor até que possa haver uma maneira de restaurá-lo ao normal. A transformação é completada e Aaron será o líder até encontrar uma maneira de restaurar Clay ao normal.

 Aaron Fox - Aaron é um dos Nexo Knights e que gosta de desfrutar de emoções. Sua armadura é verde e sua crista é uma raposa, e ele emprega um arco de energia como sua arma principal. Aaron gosta de usar seu escudo de cavaleiro como um veiculo, e muitas vezes usa para atacar no ar. Após a transformação de Clay em pedra, Aaron se tornou o novo líder para os Nexo Knights, até que Merlok 2.0 encontre uma maneira de restaurar Clay ao normal.

 Lancelot "Lance" Richmond - Lance é um dos Nexo Knights, que nem sempre tem uma atitude positiva em relação ao treinamento e, geralmente, briga com Clay. Ele é muito rico e exibe uma personalidade mimada. Sua armadura é branca e sua crista é um cavalo. Sua arma é uma lança. Ele tornou-se um cavaleiro porque seus pais obrigaram-se a se tornar um durante sua infância ao invés de se tornar uma celebridade

 Princesa Macy Halbert - Macy faz parte dos Nexo Knights, é a única mulher do time. Seus pais são Rei e Rainha Halbert, onde o rei Halbert discorda inicialmente da decisão de se juntar aos cavaleiros. Sua armadura é vermelha e sua crista mostra um dragão, e ela carrega uma maça de poder na batalha.

 Axl - Axl é enorme e é um dos Nexo Knights, ama comida e é o mais forte da equipe. Sua armadura é amarela e sua crista é um touro, e ele usa um enorme machado campo de batalha.

Personagens de suporte 
 Robin Underwood - Robin quer se tornar um Nexo Knights e é um aluno do primeiro ano da Academia dos Cavaleiros. Sua crista mostra uma galinha. Robin é conhecido como um mestre mecânico e produz os equipamentos dos Nexo Knights.
 Ava Prentis - amiga de Robin e especialista em tecnologia que ajuda os cavaleiros na batalha contra o mal. Ava é muito inteligente apesar de sua idade jovem, e geralmente auxilia os cavaleiros do interior da Fortex com seus conhecimentos. Ela tem uma habilidade para programação e construiu a espada de computador Techcalibur, que lhe permitiu carregar Merlok 2.0 na Fortrex.

 Merlok 2.0 - Um mago digital que ajuda os Cavaleiros a derrotar o mal, enviando-lhes os poderes Nexo. Merlok era originalmente um feiticeiro de carne e osso e foi o último mago no reino de Knighton, onde era membro do Conselho dos Feiticeiros. Foi sua mágica que derrotou os exércitos monstruosos 100 anos atrás. Quando Jestro se aliou pela primeira vez com o Livro dos Monstros, Merlok usou sua magia para expulsá-los da capital. O efeito colateral desta magia fez Merlok a ser absorvido pelos computadores do castelo como resultado. Felizmente, ele logo foi descoberto por Ava e ganhou a capacidade de transmitir digitalmente sua magia às armas e armaduras dos Cavaleiros para permitir que eles derrotem os monstros.

 Hamletta - a porca domestica de Lance . Ela mora com os cavaleiros, Ava, Robin e Merlock 2.0 no Fortrex. Quando Lance foi mantido refém pelo Exército de Monstros de Lava, ele foi preso em uma chiqueiro de porcos onde conheceu e fez amizade com Hamletta. Ele a mantem como um animal de estimação desde então.

 Rei Halbert  - O rei de Knighton, marido da rainha Halbert e o pai da princesa Macy. Apesar de sua posição, ele é bastante tímido e sempre entra em pânico ou se preocupa com o primeiro sinal de problemas. O rei Halbert ama sua esposa e filha, mas não está totalmente feliz por Macy se tornar um dos Nexo Knights e não teria permitido que ela se formasse se não fosse a intervenção da rainha. Apesar disso, ele faz o possível para ajudar os cavaleiros em seus esforços para proteger o reino.

 Rainha Halbert - A Rainha de Knighton, a esposa do Rei Halbert e a mãe de Macy. Ao contrário do marido, a Rainha Halbert aprova o desejo de Macy de ser uma cavaleira e parece muito mais confiante em situações tensas. Macy parece com sua mãe em termos de aparência e capacidade de luta.

 Herb Herbertson - o apresentador de um jornal de Knighton, que recapitula eventos passados ​​no início de cada novo episódio

 Alice Squires - Uma apresentadora robótica que auxilia Herb Herbertson.
 Chef Eclair - Um Chef robo que cozinha as refeições para os habitantes do castelo de Knightonia. Ele é considerado o robô favorito de Axl, já que o Chef Eclair nunca se cansa de cozinhar.
 Robot Hoodlum - Um Squirebot rebelde que mora em Rock Wood Forest. Como o líder dos Merry Mechs, Robot Hoodlum rouba dos ricos e usa seu dinheiro para cuidar dos muitos robôs esquecidos e em desuso. Robot Hoodlum não é ruim nem bom, pois ele e os Merry Mechs lutam apenas para si próprios. Ele é uma paródia de Robin Hood .

 Senhor Bricklyn - O diretor da Academia dos Cavaleiros.

 Jorah Tightwad - Um senhor rico e dono de "fábrica de ouro", ele é muito ganancioso. Ele obteve o Livro da Inveja quando Merlok dispersou os Livros de Poder através do reino, fazendo-o desejar tudo, mas perdeu esse livro depois.

Vilões 
 Jestro - Um dos principais antagonistas da série. Jestro era uma vez o bobo da corte do rei, mas constantemente se irritava devido a não rirem dele quando queria ser engraçado . Isso permitiu Monstrox persuadi-lo a recorrer ao mal para se vingar. Depois de roubar um dos cajados mágicos de Merlok, Jestro é guiado por Monstrox para recuperar os livros que contêm seu poder. Apesar de ceder à pressão do Livro e ganhar uma aparência monstruosa, Jestro possuía dúvidas sobre seu papel vilão antes de aprender que ele se destinava a se tornar o novo corpo da Monstrox, uma vez que ele recuperou todo o seu poder. No final da temporada 2, o Jestro muda completamente e ajuda os Cavaleiros Nexo a salvar Clay, voltando à sua aparência original após a aparente destruição de Monstrox. Mas na terceira temporada, ao tentar corrigir seus erros em vão, Jestro encontra a Nuvem de Monstrox que usa seu relâmpago especial para controlar Jestro para ajudá-lo novamente.

 Monstrox - O principal antagonista da série. Monstrox foi um necromante e ex-membro do Conselho dos Magos e aterrorizou Knighton com seus exércitos de monstros e os poderes proibidos há um século antes dos eventos da série, até que Merlok usou seu toda a sua magia em um feitiço poderoso. O feitiço transformou Monstrox em um livro de magia negra conhecido como o Livro dos Monstros , contendo a essência de seu exército de monstros que pode ser convocado a partir de suas páginas. Merlok também dividiu o poder corrupto de Monstrox entre onze livros de feitiços: O Livro do Mal, O Livro do Caos, O Livro do Medo, O Livro da Raiva, O Livro da Decepção, O Livro da Destruição, O Livro da Vingança, O Livro da Ganância O livro da inveja, O Livro da Crueldade e O Livro da Traição. Por orgulho, Merlok não destruiu os livros e abrigou-os em sua biblioteca para estudá-los. No início da série, Monstrox é encontrado por Jestro, escondendo sua verdadeira identidade enquanto persuadiu o bobo a se tornar o mal para ajudá-lo a recuperar os livros, depois que Merlok se sacrificou para espalhá-los por Knighton. Após a verdadeira identidade de Monstrox ser revelada junto com a necessidade de possuir um corpo hospedeiro para recuperar a forma humana, Monstrox originalmente pretendia possuir Jestro, mas ele decidiu usar Clay em vez disso. Embora Clay usou o Techcalibur para destruir o Livro dos Monstros, Monstrox sobreviveu e tornou-se uma nuvem chamada de Nuvem de Monstrox . Monstrox usa seu relâmpago para corromper Jestro novamente para ajudá-lo ao lado do Exército de Monstros de Pedra para recuperar a capa de seu antigo livro e seus monstros. Posteriormente, a Nuvem de Monstrox usa Jestro e o Exército de Monstros de Pedra para obterem tabuletas contendo os Poderes Proibidos e colocá-los em pilares no topo de um monte para despertar o Colosso de Destruição para destruir Knighton.

 Exército de Monstros de Lava - Um grupo de monstros feitos de lava que lutam contra os Nexo Knights, ao serem convocados do Livro dos Monstros pela Jestro. Quando os membros do Exército do Monstro Lava são derrotados, eles acabam de voltando para o Livro dos Monstros.A destruição do Livro dos Monstros os deixou sem emprego, então eles vagaram pelo reino até encontrarem uma estatua contendo um Poder Proibido e ganharam a esperança de que eles pudessem construir uma cidade para que eles vivessem. Depois de fazer isso, eles acabaram lamentando-se pelos crimes que haviam feito sob o controle do Livro de Monstros e não estavam mais interessados ​​em lutar. Os Cavaleiros Nexo ensinam-nos a lutar de novo quando o Exército de Monstro de Pedra planejava roubar a estatua de sua cidade.
 General Magmar - Um monstro de lava que é o estrategista-chefe, guerreiro e cozinheiro de Jestro. Quando Monstrox ainda tinha um corpo, o general Magmar serviu como mão direita de Monstrox. Ele estreou na segunda temporada, onde ele foi visto pela primeira com o Exército do Monstros de Lava roubando os pais de Lance. Na terceira temporada, o general Magmar se torna o prefeito da cidade dos monstros e o novo líder do Exército de Monstros de Lava.
 Sparkks - Um monstro de lava com grandes chifres e um olhoccom asas de morcego em suas costas, é o melhor amigo de Burnzie. Sparkks e Burnzie são grandes o suficiente para puxar o carro do mal de Jestro.
 Burnzie - Um grande monstro de lava com dentes maciços que é melhor amigo de Sparkks. Burnzie e Sparkks são grandes o suficiente para puxar o Evil Mobile da Jestro.
 Guarda - livros - Um monstro de lava humanóide fraco que carrega o Livro dos Monstros.
 Lavaria - Um monstro de lava sorrateiro com asas de morcego que serve como o principal espião de Jestro. É sugerido em sua descrição LEGO.com e em um episódio que ela estava apaixonada por Jestro e vice-versa.
 Mestre das Bestas- Um monstro de lava que é especializado em impedir que os outros membros do Exército dos Monstros se revoltem contra Jestro.
 Whiparella - Uma monstra de lava com uma cauda de cobra em vez de pernas. Ela carrega um par de chicotes que podem fazer com que alguém atingido por eles tenha seus maiores medos na vida.
 Flama - Um monstro de lava derretida com uma cauda fantasmal que é o irmão gêmeo de Moltor.
 Moltor - Um monstro de lava de pele preta com punhos rochosos que é o irmão gêmeo da Flama.
 Infernox - Um gigantesco monstro de lava com uma boca aberta e um enorme martelo. Como Sparkks e Burnzie, o Infernox também pode puxar o Evil Mobile da Jestro.
 Globlins - Um monte de monstros esféricos de lava que faltam membros do corpo, mas atacam com suas grandes boca cheias de dentes afiados e são os monstros de lava mais numerosos no comando de Jestro.
 Spider Globlins - Uma versão dos Globlins com pernas de aranha que são comandados pela Whiparella.

 Roberto Arnoldi - Roberto Arnoldi é um escultor que trabalhou para o rei Halbert e leva as coisas muito literalmente. Um dia, ele foi encarregado de fazer uma "esmagadora" estátua da rainha Halbert. Quando ele literalmente fez uma escultura da Rainha Halbert martelando alguns Globlins, a rainha Halbert ficou satisfeita enquanto o rei Halbert ficou irritado. Depois que o rei Halbert o demitiu e o expulsou de Knighton, Roberto começou a vender Gnomos de pedra que esculpiu para ganhar dinheiro para si mesmo. Ao encontrar-se com Jestro e a Nuvem de Monstrox, Roberto se juntou com eles para se vingar de Knighton, onde ele começou fazendo versões de pedras de Gnomos com cabeças pontudas.

 Stone Monster Army - The Stone Monster Army é um grupo de monstros de rock que são reanimados pela nuvem do relâmpago de Monstrox, mesmo depois de serem re-petrificados pelos ataques normais. Quando um ataque combinado derrota os Monstros de Pedra, eles são destruídos com as energias animadoras sugadas de volta para a Nuvem de Monstrox.
 General Garg - Um monstro de pedra semelhante à da gárgula que serve como general do Exercito de Monstros de Pedra.
 Lord Krakenskull - Um senhor da guerra do Monster Stone que pode combinar Poderes Proibidos.
 Ruina Stoneheart - Uma monstra de pedra e estátuas, que é a bruxa do Exército de Monstros de Pedra, era membro do Conselho do Feiticeiro e tornou-se má através da Monstrox e, assim, transformou-se em pedra por Merlok. É a mãe de Clay e irmã de Merlok.

Outros personagens 
 Goldie Richmond - a mãe de Lance.

 Cuthbert Richmond - o pai de Lance.

 Izzy Richmond - a irmãzinha de Lance, que freqüenta a Academia dos Cavaleiros ao lado de Fletcher Bowman.

 Fletcher Bowman - Um órfão, que freqüenta a Academia Knights ao lado de Izzy Richmond.

 Gobbleton Rambly - Um chef famoso de Knighton que Axl admira e era um colega culinário do Chef Eclair. Ele é uma paródia de Gordon Ramsey .

 Lance Cosplayer - Um garoto que combina com Lance.

 Jokes Knightly - Um comediante falido que é o herói de Jestro e a razão pela qual ele se tornou um bobo da corte.

 Jurgen von Stroheim- Um diretor de cinema de Knighton.

Episódios

Resumo

{| class="wikitable plainrowheaders" border="2" width="80%" style="text-align:center;"
|+ 
! colspan="2" rowspan="2" | Temporada
! rowspan="2" | Episódios
! colspan="2" | Exibição original  
! colspan="2" | Exibição no Brasil
! colspan="2" | Exibição em Portugal
|-
! Estreia 
! Final 
! Estreia 
! Final
! Estreia
! Final
|-
| style="background: #0ebfe9;" |
| Webepisódios
|  
| 27 de novembro de 2015
| 
| 
| 
| 15 de fevereiro de 2016
| 
|-
| style="background: #0ebfe9;" |
| 1
| 10
| 13 de dezembro de 2015
| 24 de março de 2016
| 25 de janeiro de 2016
| 21 de março de 2016
| 15 de fevereiro de 2016
| 15 de setembro de 2016
|-
| style="background: #8FCC52;" |
| 2
| 10
| 13 de agosto de 2016
| 22 de outubro de 2016
| 6 de outubro de 2016
| 
| 
| 
|-
| style="background: #8715C0;" |
| 3
| 10
| 4 de fevereiro de 2017
| 8 de abril de 2017
| 
| 
| 
| 
|-
| style="background: #0f1a6d;" |
| 4
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|}

Webepisódios

1ª Temporada (2015-2016)

2ª Temporada (2016)

3ª Temporada (2017)

4

Transmissão 
Nos Estados Unidos, a série foi exibido pelos 2 primeiros episódios em 13 de dezembro de 2015 e outros foram exibidos em 13 de janeiro de 2016 no canal Cartoon Network. No Brasil, a série foi exibido em 25 de janeiro de 2016 no mesmo canal Cartoon Network. A série foi exibida em 15 de fevereiro de 2016 no mesmo canal Cartoon Network em Portugal e no canal Boing na Espanha. A série foi exibida

em 28 de novembro de 2015 na Europa Central e Oriental no mesmo canal.

Ligações externas 
 
 

Lego
Desenhos animados da década de 2010
Animações em Flash
Desenhos animados dos Estados Unidos
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2015
Séries de televisão de comédia infantis dos Estados Unidos
Programas do Cartoon Network
Programas do Cartoon Network (Brasil)
Programas do Cartoon Network (Portugal)